Stillmark ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stillmark (* 1941), deutscher Theaterregisseur
 Hermann Stillmark (1860–1923), deutsch-baltischer Pharmakologe